

Personaggi immaginari 
 Custode – nella serie di videogiochi Kingdom Hearts, personaggio che possegga una Keyblade
 Custodi – personaggi della serie di romanzi La Ruota del Tempo di Robert Jordan
 Custodi della Cattedrale – personaggi del romanzo La mano del caos di Margaret Weis e Tracy Hickman
 Custodi – personaggi della saga di Darkover di Marion Zimmer Bradley

Altro 
 Custode – antico comune italiano, oggi facente parte di Borsano, frazione di Busto Arsizio
 Custode – nome proprio di persona italiano maschile 
 Custode di semi – chi conserva semi di fiori e vegetali
 Pastore custode – tipo di cane da pastore
 Custodi di quella Fede – enciclica di Papa Leone XIII

Pagine correlate 
Custodia cautelare
Custodito
Angelo custode

Altri progetti